Vångsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vångsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Vångsjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (1,04 km²)
Vångsjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (1,46 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn